Хенрик Тофт Хансен (; род. 18 декабря 1986 года, Скиве) — датский гандболист, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен» и сборную Дании. Олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира 2019 года и чемпион Европы 2012 года.

Карьера 
Клубная
Хенрик Тофт Хансен играл в датских клубах «Морс-Ти», «Ольборг», «Копенгаген», «Бьеррингбро-Силькеборг». В 2013 году Хенрик Тофт Хансен перешёл в немецкий клуб Гамбург. В 2015 году Хенрик Тофт Хансен перешёл в Фленсбург-Хандевитт. 
В сборной
Хенрик Тофт Хансен выступает за сборную Дании. За сборную Дании Хенрик Тофт Хансен сыграл 77 матча и забил 144 гола

Награды 
 Чемпион летних Олимпийских игр: 2016
 Чемпион Германии: 2018

Статистика 
Статистика Хенрика Тофт Хансена в сезоне 2017/18 представлена на 5.6.2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Фленсбурга»
 Профиль на сайте ЕГФ 
 Профиль на сайте dkb-handball-bundesliga.de

Гандболисты Дании
Игроки сборной Дании по гандболу
Олимпийские чемпионы от Дании
Олимпийские чемпионы по гандболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Чемпионы Дании по гандболу
Игроки ГК «Копенгаген»
Игроки ГК «Гамбург»
Игроки ГК «Фленсбург-Хандевитт»
Игроки ГК «Пари Сен-Жермен»